Жан-Батист Форкре́ (; 3 апреля 1699, Париж — август 1782, там же) — французский гамбист и композитор. Сын Антуана Форкре.

Биография 
Как композитор прославился благодаря сборнику «Пьесы для виолы и цифрованного баса, написанные Форкре-отцом», опубликованному в 1747 году. Согласно предисловию Жана-Батиста, он написал лишь бас и добавил виольную аппликатуру. Составитель утверждает, что только 3 пьесы (из 29), снабжённые звёздочкой, принадлежат ему. В действительности все 29 пьесы стилистически не отличимы друг от друга. Более того, судя по необычности гармонии (широкое применение увеличенных и уменьшённых трезвучий, неаполитанских секстаккордов, даже нонаккордов) они вряд ли могли принадлежать отцу (от композиторского наследия которого сохранились лишь несколько, очень скромных с т.зр. гармонического стиля, сочинений). Поэтому исследователи выдвигают предположение, что в действительности все пьесы лучшего сборника Форкре принадлежат перу сына, а не отца.

В том же 1747 году вышло переложение этого сборника для клавесина (транскрипцию, возможно, выполнила жена Форкре, блестящая клавесинистка Мари-Роз Дюбуа), ныне весьма популярное в барочном репертуаре аутентистов.

Сочинения для виолы да гамбы Форкре считаются технически очень трудными.

Среди учеников Жана-Батиста Форкре было немало знатных особ, в том числе дочь Людовика XV принцесса Генриетта, известная своей преданностью музыке.

Примечания 

Академические музыканты Франции
Гамбисты Франции